Michel Normandeau, auteur-compositeur-interprète québécois, secrétaire général du Conseil de la musique du Canada.
Nathalie Normandeau, B.A., M.A.N. ( à Maria - ) est une femme politique québécoise.
Robert Normandeau (, Québec, Canada) est un compositeur de musique électroacoustique résidant à Montréal, Canada.